Aylesbury  - administrativni centar grofovije Buckinghamshira u Engleskoj,
ali
Aylesbury se može odnositi i na:

Osobe i titule

 Sir Thomas Aylesbury, 1. baronet (1576. – 1657.) - engleski državni službenik,
 Thomas Aylesbury (teolog) (1622. – 1659.) - teolog,
 William Aylesbury (1612. – 1656.) - engleski prevoditelj s talijanskog jezika,
 Eadgyth of Aylesbury (7. stoljeće) - katolička i anglikanska svetica iz anglosaske Engleske.

Aylesbury, Buckinghamshire 

 Aylesbury (zatvor) - kaznena ustanova Njezinog Veličanstva (HMYOI) za mlade prijestupnike smještena u Aylesburyju,
 Aylesbury (UK Parlamentarna izborna jedinica) - Aylesbury je izborna jedinica stvorena 1553. godine,
 Aylesbury i Buckingham željeznica - bila je engleska željeznica smještena u Buckinghamshireu,
 Aylesbury College - opći fakultet za daljnje obrazovanje u Aylesburyju, 
 Aylesbury F.C. - Aylesbury Vale Dynamos Football Club je nogometni klub sa sjedištem u Aylesburyju,
 Aylesbury High Street railway station -  bila je dio L&NWR željezničke kompanije koja je opsluživala grad Aylesbury,
 Aylesbury Hundred - bio je härad u ceremonijalnoj grofoviji Buckinghamshire, ukinuto 1887.,
 Aylesbury railway station - željeznički kolodvor u Aylesburyju,
 Aylesbury Rural District - bio je ruralni okrug u administrativnoj grofoviji Buckinghamshiru od 1894. do 1974. ali nije uključivao sam grad Aylesbury,
 Aylesbury United F.C. - nogometni klub sa sjedištem u gradu Chesham, 18 km jugoistočno od Aylesburyja, 
 Aylesbury Vale - geografska regija u Buckinghamshiru,
 Aylesbury Vale Parkway railway station - željeznička stanica koja opslužuje mjesta sjeverozapadno od Aylesburyja,
 Battle of Aylesbury - sukob u engleskom građanskom ratu između rojalista i parlamentarista u koji se dogodio 1. studenog 1642. godine,
 Municipal Borough of Aylesbury - od 1894. do 1974., bio lokalna samouprava u Buckinghamshiru.

Geografski pojmovi 

 Aylesby (Lincolnshire) - župa u Sjeveroistočnom Lincolnshiru području unitarne uprave u ceremonijalnoj grofoviji Lincolnshire u Engleskoj,
 Aylesbury, Saskatchewan - selo u kanadskoj provinciji Saskatchewan,
 Aylesbury, Novi Zeland - naselje u regiji Canterbury na Novom Zelandu.

Fikcija

 Aylesbury, Massachusetts - izmišljeni grad koji je stvorio američki pisac nadnaravne i horor fantastike H. P. Lovecraft.

Ostalo

 Aylesbury Estate - veliko je stambeno naselje smješteno u distriktu Walworth, okrug Southwark u južnom Londonu,
 Aylesbury duck - pasmina pripitomljene patke uzgajane u Aylesburyju, 
 Aylesbury, Tallaght - stambena zgrada u Tallaghtu administrativnom centru grofovije Južni Dublin u Irskoj.